Rue du Repos est un nom de rue, généralement proche d'un cimetière, le repos étant un euphémisme pour la mort. On peut citer notamment :
 la rue du Repos à Bruxelles ;
 la rue du Repos à Paris ;
 la rue du Repos à Stains.